Theophylakt(os) (griechisch Θεοφύλακτος, latinisiert Theophylactus = „Von Gott bewacht“) ist der Name folgender Personen:

 Theophylaktos Simokates (7. Jh.), spätantiker-frühbyzantinischer Historiker 
 Theophylactus (Exarch), byzantinischer Kammerdiener, Patricius und Exarch von Ravenna ca. 701/705
 Theophylaktos von Alexandrien, Koadjutor des Griechisch Orthodoxen Patriarchen von Alexandrien (ca. 695–ca. 711)
 Theophylaktos von Antiochien, Patriarch der rum-orthodoxen Kirche (748–767)
 Theophylaktos von Konstantinopel (917–956), Patriarch von Konstantinopel, Sohn von Kaiser Romanos I. Lakapenos
 Theophylaktos von Nikomedien, Bischof von Nikomedia († 845)
 Theophylakt (Kiew), Metropolit von Kiew (11. Jhd.)
 Theophylakt von Ohrid († ~1107), Erzbischof von Ohrid und Bibelausleger
 Theophylaktos Rhangabe (Patrikios), byzantinischer Patrikios und Verschwörer gegen Kaiserin Irene (780)
 Theophylaktos Rhangabe (Mitkaiser), byzantinischer Mitkaiser zur Zeit des Bilderstreits  (793–849, reg. 811–813)
 Theophylakt I. von Tusculum (ca. 864–924/925), stadtrömischer Adliger und Politiker (siehe auch Tuskulaner)
 Theophylakt II. von Tusculum (vor seinem Pontifikat) Benedikt VIII. († 1024) 
 Theophylakt III. von Tusculum (vor seinem Pontifikat) Benedikt IX. (um 1014/1021–um 1055) 
 Peter von Atroa (773–837), Abt und Heiliger in Bithynien, Geburtsname: Theophylaktos

el:Θεοφύλακτος